Mou est un nom commun et un nom propre

Sigle

 Acronyme du Mouvement ondulatoire unifié, mouvement créé par l'humoriste Pierre Dac en vue de la présidentielle en 1965.
 Acronyme anglo-saxon pour «Memorandum of Understanding» ou Mémorandum d'entente en français, proche de la lettre d'intention, formulation cependant réglementée en France par le code civil.

Toponyme

Mou, une commune rurale située dans le département de Dissin.
 Mou, une commune rurale située dans le département d'Oury.
 Mou, une commune rurale située dans le département de Toussiana.

Mont Mou, ou Mont-Mou, lieu-dit de la commune de Païta (Nouvelle-Calédonie),

Autres 
 Le signe mou (Ь) est une lettre de l'alphabet cyrillique,
 le mou est une unité de mesure chinoise, utilisée pour la mesure de l'aire d'un terrain (1 mou = 666,5 m²).
 Le mou est du poumon des animaux de boucherie vendu souvent comme viande de moindre qualité pour l'alimentation des chats.

Notes et références